Mariana Victoria de Portugal (Queluz, 15 de diciembre de 1768-El Escorial, 2 de noviembre de 1788) fue una infanta de Portugal por nacimiento e infanta española por matrimonio.

Primeros años 
Mariana Victoria nació en el Palacio de Queluz, y se crio principalmente en Lisboa. Era el tercer vástago y la primera hija de la reina María I de Portugal y de su consorte, Pedro III. La familia de Mariana era relativamente endogámica, pues su padre era tío de su madre, y el hermano mayor de Mariana Victoria estaba casado con una hermana de su madre. Además, las dos abuelas de Pedro III eran hermanas.

Recibió su nombre de su abuela materna, Mariana Victoria de Borbón, hija del rey Felipe V de España. Mariana Victoria era considerada muy hermosa por todos: era alta, de piel muy blanca y ojos azules.

Matrimonio, vida en la corte y muerte 

Su abuela Mariana fue a España en 1777 para discutir una alianza con su hermano, el rey Carlos III de España. Mientras estuvo allí, ayudó a hacer la boda de Mariana Victoria con el hijo menor del rey de España, el infante Gabriel de Borbón, hijo menor de Carlos III y de la princesa María Amalia de Sajonia, y primo hermano de su madre. Se casaron por poderes el 12 de abril de 1785 en el Palacio Ducal de Vila Viçosa. La pareja se conoció por primera vez en el Palacio Real de Aranjuez el 23 de mayo y tuvo otra ceremonia nupcial; ella tenía 16 años, él casi 33.

Durante los años en que vivió en la corte española, Mariana Victoria sufrió mucho debido a las intrigas de su cuñada, María Luisa de Parma, la entonces princesa de Asturias.

La pareja real tuvo tres hijos, la mediana murió a muy corta edad. Cuando nació su último hijo, el infante Carlos, ella y su esposo estaban en la residencia privada de Gabriel, la Casita del Infante en El Escorial. Poco después de dar a luz a su último hijo, Mariana Victoria contrajo viruela y murió en la Casita a la edad de 19 años. El recién nacido también sucumbió a la enfermedad una semana después. Su viudo, el infante Gabriel, los siguió a la tumba dos semanas después por la misma enfermedad. La muerte del infante fue devastadora para el rey Carlos III, el cual no pudo superarla y falleció poco después. Todos están enterrados en San Lorenzo de El Escorial.

Después de su muerte prematura, su hijo mayor y sobreviviente, Pedro Carlos de Borbón, fue criado en Portugal y Brasil por su abuela materna, siendo reconocido también infante de Portugal (aparte de ser infante de España, título y rango que le correspondían por nacimiento), al igual que el hijo de este, Sebastián Gabriel de Borbón. 

Mariana Victoria y su marido fueron los fundadores de la Casa de Borbón-Braganza, que más tarde se unió a la nobleza española como duques de Marchena, Dúrcal, Hernani y Ánsola.

Descendencia 
La pareja tuvo tres hijos:

 Pedro Carlos (18 de junio de 1786-4 de julio de 1812), se casó con su prima, la infanta María Teresa de Braganza, y tuvo descendencia.
 María Carlota (4 de noviembre de 1787-11 de noviembre de 1787), murió pocos días después de nacer.
 Carlos José Antonio (28 de octubre de 1788-9 de noviembre de 1788), murió de viruela pocos días después de nacer.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 

Nacidos en Sintra
Nobles de Portugal del siglo XVIII
Enfermos por viruela
Fallecidos por viruela
Sepultados en el Panteón de los Infantes
Infantas de España por matrimonio
Infantes de Portugal del siglo XVIII (casa de Braganza)